Psectrosciara är ett släkte av tvåvingar. Psectrosciara ingår i familjen dyngmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Dyngmyggor
Psectrosciara